Laforey-klass kan syfta på:

 Laforey-klass (jagare) – en fartygsklass av 22 jagare i Royal Navy sjösatta mellan 1913 och 1915.
  L- och M-klass – en fartygsklass av 16 jagare i Royal Navy sjösatta mellan 1939 och 1941